Brewster steht für:
 Brewster (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 A Biff Brewster Mystery Adventure, US-amerikanische Abenteuer- und Kriminalromanreihe für Jugendliche
 Punky Brewster, US-amerikanische Comedy-Serie

Brewster ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brewster (Florida)
 Brewster (Kansas)
 Brewster (Massachusetts)
 Brewster (Minnesota)
 Brewster (Nebraska)
 Brewster (New York)
 Brewster (Ohio)
 Brewster (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brewster Building, in Galt, Kalifornien, ID-Nr. 00000981
 Brewster County Courthouse and Jail, in Alpine, Texas, ID-Nr. 78002899
 Brewster Homestead, in Griswold, Connecticut, ID-Nr. 00001561
 Brewster Hospital, in Jacksonville, Florida, ID-Nr. 76000588
 Brewster Memorial Hall, in Wolfeboro, New Hampshire, ID-Nr. 83001129
 Brewster Old King's Highway Historic District, in Brewster, Massachusetts, ID-Nr. 96000162
 Brewster Railroad YMCA/Wandle House, in Brewster, Ohio, ID-Nr. 85000486
 Brewster Site, in Cherokee, Iowa, ID-Nr. 79000887
 Oliver Brewster House, in Cornwall, New York, ID-Nr. 96000149
 Royal Brewster House, in Buxton, Maine, ID-Nr. 75000116
 Walter Brewster House, in Brewster, New York, ID-Nr. 78001896
 Brewster-Dutra House, in Paso Robles, Kalifornien, ID-Nr. 82000989

geografischer Objekte:

 Brewster Island, Insel in der Antarktis

 Brewster Lake, mehrere Seen

astronomischer Objekte:
 Brewster (Mondkrater), Mondkrater
 (10315) Brewster, Asteroid des Hauptgürtels

Begriffe in der Optik:
 Brewster-Fenster, in optischen Geräten verwendete Anordnung von Glasplatten
 Brewster (Einheit), Maßeinheit in der Optik
 Brewster-Winkel, Polarisationswinkel in der Optik

Unternehmen:
 Brewster & Co., ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen
 Brewster Aeronautical Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller